Сен-Марі́-ле-Плен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 420 км на південь від Парижа, 70 км на південь від Клермон-Феррана, 65 км на північний схід від Оріяка.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Овернь. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 73 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 154,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Марі-ле-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Марі-ле-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Канталь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Канталь